Köpplhof ist der Ortsname von

 Köpplhof (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Köpplhof (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
Siehe auch:
Köppl
Köpplerhöfchen